La batalla del Aeropuerto Internacional de Donetsk se puede referir a los siguientes capítulos militares:
 la primera batalla del Aeropuerto Internacional de Donetsk, desarrollada entre el 26 al 27 de mayo en la guerra del Dombás.
 la segunda batalla del Aeropuerto Internacional de Donetsk, desarrollada entre el 28 de septiembre de 2014 al 21 de enero de 2015 en la guerra del Dombás.